Тис () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Западно-центральный Мезьер. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08450.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 9 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 202 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 123 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 79,7 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 98 активных работали 92 человека (54 мужчины и 38 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 25 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны